Koluszki – miasto w województwie łódzkim
 Koluszki – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim
 Koluszki – stacja kolejowa w Koluszkach, w województwie łódzkim
 koluszki – potoczna nazwa ryb ciernikowatych

Zobacz też 
 Stare Koluszki
 Odlewnia Żeliwa "Koluszki"
 Bal na dworcu w Koluszkach